Qatar kan syfta på:

Iran 
1 Qaţār (ort), Västazarbaijan,

Qatar 
2 Qatar, stat och halvö, 

Robotskapade Iranförgreningar